Peach se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles William Peach
 Mary Peach